Ольгерд Риксович Воронцов (род. 26 июня 1927, Свердловск, РСФСР, ныне Екатеринбург, Россия — 19 марта 2016, США) — советский и российский кинорежиссёр и кинооператор.

Биография 
Родился 26 июня 1927 года в Свердловске. В 1962 году закончил операторский факультет ВГИКа, до этого четыре года проучился в Уральской госконсерватории имени Мусоргского.

Работал на Свердловской киностудии.

Оператор множества документальных, теле и кинофильмов, автор новостных сюжетов. В качестве режиссёра снял несколько художественных фильмов.

Не снимал с начала 1990-х годов, с 1994 года проживал в США. Скончался в 2016 году.

Режиссёр 
  — Сказы Уральских гор
  — Уральская рябинушка (с участием Уральского русского народного хора)
  — Северные зори (с участием Северного русского народного хора)
  — Алло, Варшава!
  — Цирк зажигает огни
  — Северный вариант
  — Клад
  — Середина жизни
  — Однофамилец
  — Гонка с преследованием
  — Вот такая музыка
  — За синими ночами
  — Не имеющий чина
  — Мы — ваши дети
  — В полосе прибоя
  — Тишина (сериал)

Сценарист 
  — Середина жизни

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1977).

Примечания

Ссылки 
 
 Ольгерд Воронцов на kino-teatr.ru

Выпускники Уральской консерватории
Выпускники операторского факультета ВГИКа
Персоналии:Свердловская киностудия
Заслуженные деятели искусств Татарской АССР